Havana:
 Havana — город, столица Кубы.
 Havana — песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо.
  — сингл американского саксофониста Кенни Джи.
  — альбом американского пианиста Дейва Грусина,
 «Гавана» — художественный фильм 1990 года производства США.
 Havana — румынская музыкальная группа.
 Havana Club — бренд рома.